Proba de spadă feminin la Campionatul Mondial din 2015 s-a desfășurat pe 15 iulie la Moscova, turul preliminar fiind organizat pe 14 iulie.

Medaliate

Rezultate

Faze finale
{{Echipe4-ffm
|RD1 = Semifinale
|RD2 = Finală

|| Rossella Fiamingo|15| Sarra Besbes|10
||{{Nowrap| Emma Samuelsson}}|15| Xu Anqi|12

||

Prima jumătate

Prima secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Rossella Fiamingo
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Sanne Gars
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Nathalie Moellhausen
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Dorina Budai
| RD1-score04 = 10

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Courtney Hurley
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Kang Young-mi
| RD1-score06 = 12

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Katharine Holmes
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Tatiana Logunova
| RD1-score08 = 13

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Shin A-lam
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  = 
| RD1-score10 = 12

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Magdalena Piekarska
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Tatiana Gudkova
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Francesca Boscarelli
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Bianca Del Carretto
| RD1-score14 = 12

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Polina Melentiev
| RD1-score15 = 14
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Britta Heidemann
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Rossella Fiamingo
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 33
| RD2-team02  =  Nathalie Moellhausen
| RD2-score02 = 9

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Courtney Hurley
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 49
| RD2-team04  =  Katharine Holmes
| RD2-score04 = 8

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Shin A-lam
| RD2-score05 = 6
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  Tatiana Gudkova
| RD2-score06 = 7

| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  = {{Nowrap| Bianca Del Carretto}}
| RD2-score07 = 14
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Britta Heidemann
| RD2-score08 = 13

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Rossella Fiamingo
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 17
| RD3-team02  =  Courtney Hurley
| RD3-score02 = 11

| RD3-seed03  = 24
| RD3-team03  =  Tatiana Gudkova
| RD3-score03 = 9
| RD3-seed04  = 40
| RD3-team04  = | RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 1
| RD4-team01  =

A 2-a secțiune 
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Sun Yujie
| RD1-score01 = 14
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Loredana Dinu
| RD1-score02 = 15

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Anfisa Pocikalova
| RD1-score03 = 9
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Maureen Nisima
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Simona Pop
| RD1-score05 = 10
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Monika Sozanska
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Johanna Bergdahl
| RD1-score07 = 10
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Choi In-jeong
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Sarra Besbes
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Ewa Nelip
| RD1-score10 = 10

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Olga Kochieva
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Olena Krîvîțka
| RD1-score12 = 14

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Kseniia Pantelieieva
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  = 
| RD1-score14 = 11

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Nickol Tal
| RD1-score15 = 5
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Violetta Kolobova
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 60
| RD2-team01  =  Loredana Dinu
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Maureen Nisima
| RD2-score02 = 7

| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Monika Sozanska
| RD2-score03 = 9
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Choi In-jeong
| RD2-score04 = 14

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Sarra Besbes
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 45
| RD2-team06  =  Olga Kocineva
| RD2-score06 = 14

| RD2-seed07  = 29
| RD2-team07  = | RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Violetta Kolobova
| RD2-score08 = 4

| RD3-seed01  = 60
| RD3-team01  =  Loredana Dinu
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  =  Choi In-jeong
| RD3-score02 = 11

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  =  Sarra Besbes
| RD3-score03 = 14
| RD3-seed04  = 29
| RD3-team04  = 
| RD3-score04 = 13

| RD4-seed01  = 60
| RD4-team01  =  Loredana Dinu
| RD4-score01 = 14
| RD4-seed02  = 13
| RD4-team02  =

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Ana Maria Brânză
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Michaela Kock
| RD1-score02 = 7

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Ricarda Multerer
| RD1-score03 = 6
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Katrina Lehis
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Pauline Brunner
| RD1-score05 = 2
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Alexandra Ndolo
| RD1-score06 = 4

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Avital Marinuk
| RD1-score07 = 13
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Kelley Hurley
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =

A 4-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Iana Șemiakina
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Tiffany Géroudet
| RD1-score02 = 11

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Kong Man Wai
| RD1-score03 = 11
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Edina Antal
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Mara Navarria
| RD1-score05 = 14
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Julianna Révész
| RD1-score06 =11

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Evelyn Halls
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Xu Anqi
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Simona Gherman
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Renata Knapik-Miazga
| RD1-score10 = 7

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  = 
| RD1-score11 = 10
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Auriane Mallo
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Anna Salminen
| RD1-score13 = 4
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Coraline Vitalis
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Danijela Ilić
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Emese Szász
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  = {{Nowrap| Iana Șemiakina}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Edina Antal
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Mara Navarria
| RD2-score03 = 4
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Xu Anqi
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Simona Gherman
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Auriane Mallo
| RD2-score06 = 11

| RD2-seed07  = 34
| RD2-team07  =  Coraline Vitalis
| RD2-score07 = 9
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Emese Szász
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  =  Iana Șemiakina
| RD3-score01 = 12
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  =  Xu Anqi
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 15
| RD3-team03  =

Referințe
 Tablouri competiționale  pe fencingworldwide.com
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă

Legături externe
 

Campionatul Mondial de Scrimă din 2015